Die 1. Divisjon 1983 war die 39. Spielzeit der höchsten norwegischen Fußballliga und die 21. Saison unter dem Namen 1. Divisjon. Die reguläre Saison begann am 24. April 1983 und endete am 9. Oktober 1983.

Modus 
Die zwölf Mannschaften spielten in einer einfachen Spielrunde mit Hin- und Rückspiel gegeneinander, so dass jedes Team 22 Spiele absolvierte. Meister war der nach dem letzten Spieltag Führende. Die letzten beiden Mannschaften mussten absteigen. Der Drittletzte musste in eine Relegationsrunde gegen die beiden Zweiten der 2. Divisjon (Gruppe A und B).

Saison 
Vålerengens IF wurde zum dritten Mal norwegischer Meister.

Wie in der letzten Saison waren die Leistungen der Mannschaften zu Beginn sehr ausgeglichen. Nach neun Spieltagen belief sich der Abstand zwischen dem Ersten und dem Achten auf nur vier Punkte. Durch weitere vier Siege in Folge baute Vålerengens IF seinen Vorsprung dann auf vier Punkte aus. Im weiteren Verlauf wuchs der Abstand sogar bis auf sieben Punkte nach dem 18. Spieltag. Durch zwei Niederlagen in Folge hatten aber die anderen Mannschaften noch die theoretische Chance auf den Meistertitel. Diesen sicherte sich Vålerengens IF dann aber mit einem Unentschieden am vorletzten Spieltag.

Von den Aufsteigern Brann Bergen, Eik IF und Kongsvinger IL musste nur Brann Bergen wieder absteigen.

Teilnehmer

Abschlusstabelle

Ergebnisse

Relegation 
Strindheim IL konnte sich in der Relegation gegen die beiden Zweiten der 2. Divisjon durchsetzen und stieg auf. Brann Bergen musste in die 2. Divisjon absteigen, Pors blieb zweitklassig.

Weblinks 
 Norwegisches Fußballarchiv
 Zuschauer 1983

Fußballsaison 1983
Eliteserien-Saison (Fußball)